Støvring Sogn henviser til flere artikler:
 Støvring Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Nordre Provsti
 Støvring Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Rebild Provsti